

Бовайна — місто, штат Нью-Йорк
 Бовайна — місто, штат Техас
 Бовайна — місто, штат Вісконсин